Fischia il vento (Es pfeift der Wind) ist ein im September 1943 entstandenes Partisanenlied auf die Melodie von Katjuscha. Als Autor ist Felice Cascione (* 2. Mai 1918; † 27. Januar 1944) anzunehmen, der damit die entstehende italienischen Widerstandsbewegung gegen den Faschismus (Resistenza) unterstützen wollte. Nach Bella Ciao ist „Fischia il vento“ wohl das bekannteste Lied der italienischen Partisanen.

Text

Weblinks 
 

Arbeiterlied
Volkslied
Resistenza
Musik (Italien)